Federico Ferrone – regista italiano
 Marco Ferrone – ex pallanuotista italiano
 Steve Ferrone – batterista britannico